Groene Weide (Arnhem), een buurt en straat in Arnhem-Zuid
een café dat eigendom is van de Nederlandse zanger Hessel
een café in Groningen, reeds genoemd in 1652; zie Straatnamen in de stad Groningen
een voormalig café in Biessum
een herberg in Leeuwarden; zie Vosseparkwijk
een bd-boerenvereniging, oprichter van het merk Zuiver Zuivel, dat verkocht werd aan Campina
Groene Weide der Bekoring; zie Elf (mythisch wezen)

Zie ook 
Groene weide-uil